Municipio de Morrow puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Morrow (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Morrow (condado de Adair, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Adair.
 Municipio de Morrow (condado de Macon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Macon.